El står for:
 Elektricitet – en form for energi.
 Elleslægten – en planteslægt.
 Enhedslisten – et politisk parti, som forkortes EL.